A seguir está uma lista como os navios lançados ao mar no ano de 1948.

Navios lançados por ano